Националната купа на България е български футболен турнир, чийто носител се излъчва след общонационални елиминации между всички официално регистрирани клубове в страната.

През годините турнирът е носил различни имена:
 Царска купа (1938 – 1942)
 Купа на Съветската армия (1946 – 1982)
 Купа на Народна република България (1982 – 1990)
 Купа на България (от 1990 г.)

В периода 1980 – 1990 г. се провеждат едновременно два турнира: Купата на Съветската армия и Купата на Народна република България. За официален носител на Националната купа се счита оборът, представящ България в турнира за Купата на носителите на купи.

Носители на Националната купа

Носители на Царската купа 

Първият турнир за Националната купа на България по футбол се провежда през 1938 г. Победителят получава трофея Царска купа, който в периода 1924 – 1937 г. се полага на шампиона на страната. От 1938 г. до 1942 г. се провежда отделен турнир за определяне на носителя на Купата.

Носители на Купата на Съветската армия 

През 1945 г. е създаден турнира Купа на Съветската армия. Той има статут на национална купа до 1982 г. След това надпреварата се провежда още 8 сезона до 1990 г., но като второстепенен турнир.

Носители на Купата на Народна република България 

В чест на 1300-годишнината от основаването на страната през 1980 г. е основан турнир за купата на Народна република България. През първите си две издания обаче няма официален статут на национална купа. Такъв придобива от 1982 г. и носи квота за Купата на носителите на купи.

Носители на Купата на България 

След 1990 г. трофеят променя името си на Купа на България.

Победители

По отбор 
В „получер“ са маркирани отборите, които участват в настоящото първенство на „А“ група, а в „курсив“ вече несъществуващите.

По градове

Факти 
 Общо 12 града са били домакини на финалната среща от турнира – София, Добрич, Плевен, Пловдив, Кърджали, Габрово, Велико Търново, Пазарджик, Благоевград, Стара Загора, Ловеч и Бургас.
 Само 4 финала са били решавани след изпълнения на дузпи – 2004 между Литекс и ЦСКА, 2013 между Берое и Левски, 2018 между Славия и Левски и 2020 между Локомотив Пд и ЦСКА,
 Първият чужденец играл на финал за Купата на България е Костас Исакидис (Гърция) през 1975 г. с екипа на Славия. Първия отбелязан гол от чужденец всъщност е автогол дело на Далибор Драгич (Босна и Херцеговина) на финала през 2002 г. между Левски и ЦСКА.
 Общо 5 отбора от по-долна дивизия са стигали до финал. Това са Черноломец Попово (1946), Локомотив Пловдив (1960 и 1982), Черноморец (Бургас) (1989), Черноморец (Поморие) (2010) и ЦСКА (2016). От всичките случаи само „червените“ печелят финалния сблъсък.
 Момчил Цветанов е единственият футболист, печелил Купата с 4 различни отбора. С Литекс - 2 пъти (2008, 2009), с ЦСКА (2016), със Славия (2018) и с Локомотив Пд - 2 пъти (2019, 2020).

Виж също
 Ефбет лига
 Суперкупа на България

Външни препратки 
 Информация за всички турнири за националната купа в сайта bulgarian-football.com

Турнири по футбол в България